GY poate fi:

 Guyana, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .gy, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guyana

Legături externe 
  „GY” la acronymfinder.com